I liga białoruska kobiet – najwyższa klasa rozgrywkowa piłki nożnej kobiet na Białorusi. Pierwsza edycja ligi odbyła się w 1992 roku. Rozgrywki prowadzone są systemem wiosna-jesień. Najbardziej utytułowanym zespołem jest Bobrujczanka Bobrujsk, która zdobywała tytuł mistrza kraju 12 razy.

Zwycięzcy 
Lista triumfatorów ligi sezon po sezonie:

Przypisy 

Piłka nożna kobiet na Białorusi
Rozgrywki piłkarskie kobiet